Дубово́е () — село на Украине, находится в Ковельском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0722182401. Население по переписи 2001 года составляет 1454 человека. Почтовый индекс — 45031. Телефонный код — 3352. Занимает площадь 1,843 км².

Известные уроженцы 
 Шафета, Поликарп Гервасиевич (1935—1996) — украинский советский журналист, редактор, политик, общественный деятель, публицист, писатель.

Адрес местного совета 
45031, Волынская область, Ковельский р-н, с.Дубовое

Ссылки 
 Дубовое на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ковельского района